Píteas () és el nom dels personatges següents:
 Píteas de Massàlia, famós navegant grec
 Píteas d'Egina, atleta i militar grec
 Píteas d'Atenes, orador atenès
 Píteas de Tebes, beotarca de Beòcia
 Píteas (orfebre), orfebre grecoromà